Sambucheto – frazione di Montecassiano in provincia di Macerata
 Sambucheto – frazione di Recanati in provincia di Macerata
 Sambucheto – frazione di Ferentillo in provincia di Terni